Straeten steht für:

 Straeten, Ortsteil von Heinsberg

Straeten ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea van der Straeten (* 1953), deutsche Konzeptkünstlerin
 Edmund van der Straeten (1819–1887), deutscher Politiker
 Georges Van der Straeten (1856–1928), belgischer Bildhauer
 Herbert Straeten (1927–2018), deutscher Journalist
 Hervé van der Straeten (* 1965), französischer Designer für Möbel
 Joseph van der Straeten (1918–2010), belgischer Geistlicher und Heiligenforscher
 Joseph Anton van der Straeten (1776–1863), preußischer Bürgermeister und Landrat
 Tinne Van der Straeten (* 1978), belgische Politikerin
 Wilhelm van der Straeten (1780–1853), preußischer Bürgermeister und Landrat